Per-Olov Brasar, švedski hokejist, * 30. september 1950, Falun, Švedska.

Brasar je v švedski ligi igral za kluba Leksands IF, za katerega je odigral devet sezon in s katerim je v sezonah 1972/73, 1973/74 in 1974/75 osvojil tri naslove švedskega državnega prvaka, ter Mora IK, za katerega je odigral svojo zadnjo sezono v karieri. Po tri sezone je odigral tudi za kluba Minnesota North Stars in Vancouver Canucks v ligi NHL, kjer je skupno odigral 348 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 64 golov in 142 podaj, ter 33 tekem končnice, na katerih je dosegel trinajst golov in eno podajo.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na petih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene srebrne in treh bronastih medalj.

Statistika kariere

|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 69/70
|
| 27
| 7
| 7
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 70/71
|
| 27
| 11
| 8
| 19
| -7
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 71/72
|
|
| 11
| 7
| 18
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 72/73
|
| 28
| 15
| 7
| 22
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 73/74
|
| 35
| 17
| 11
| 28
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 9
| 4
| 5
| 9
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 74/75
|
| 30
| 19
| 23
| 42
|
| 4
|
| 5
| 0
| 5
| 5
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 75/76
|
| 34
| 11
| 12
| 23
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 76/77
|
| 36
| 23
| 18
| 41
|
| 14
|
| 5
| 3
| 2
| 5
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 3
| 8
| 11
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 77/78
|
| 77
| 20
| 37
| 57
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 1
| 4
| 5
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 78/79
|
| 68
| 6
| 28
| 34
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 79/80
|
| 22
| 1
| 14
| 15
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 79/80
|
| 48
| 9
| 10
| 19
|
| 7
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 80/81
|
| 80
| 22
| 41
| 63
|
| 8
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 81/82
|
| 53
| 6
| 12
| 18
|
| 6
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 35
| 6
| 9
| 15
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mora IK
| Švedska 2. liga
| 83/84
|
| 26
| 5
| 12
| 17
|
| 2
|
| 2
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 680
| bgcolor="#7FFF00" | 197
| bgcolor="#7FFF00" | 275
| bgcolor="#7FFF00" | 472
| bgcolor="#7FFF00" | -7
| bgcolor="#7FFF00" | 112
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 0
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski levokrilni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti Minnesota North Stars
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti Mora IK